Adolfo Margiotta – attore, comico, cantante musicista italiano
 Francesco Margiotta – calciatore italiano
 Massimo Margiotta – dirigente sportivo ed ex calciatore venezuelano con cittadinanza italiana
 Nicola Margiotta – arcivescovo cattolico italiano
 Salvatore Margiotta – politico italiano
 Umberto Margiotta – pedagogista italiano
 Vincenzo Margiotta – ex calciatore ed ex allenatore di calcio italiano